Банда може да се отнася за:
 банда, група от хора:
 банда, престъпна група
 банда, музикална група
 банда, военно-териториална единица във Византия
 банда, народ в Централноафриканската република
 Банда, море в Тихия океан
 Банда, архипелаг в море Банда
 Банда, град в Индия
 Банда, град в Гана
 Хастингс Камузу Банда (1898 – 1997), първи президент на Малави